Název Breakout používá několik rozdílných produktů.

Ve filmu
 Breakout (film, 1975), film z roku 1975 s Charlesem Bronsonem

V názvech počítačových her
 Breakout (hra), počítačová arkáda vydaná roku 1976 společností Atari, existuje mnoho předělávek
 KBreakout, předělávka Breakoutu pro KDE; vydána v softwarovém balíčku kdegames 
 Super Breakout, předělávka Breakoutu pro Game Boy Color; vydávána v mnoha herních edicích Atari
 Worms Breakout a Worms Breakout 2, dvě hry vyrobené fanoušky Worms

V hudbě
 Breakout (album), píseň a album z roku 2008 od Miley Cyrus
 Breakout (Ace Frehley), skladba z alba Frehley's Comet; Ace Frehley na ní spolupracoval s Ericem Carrem
 Breakout (Black Sabbath), skladba z Never Say Die!, osmého alba britské kapely Black Sabbath
 Breakout (Bonnie Tyler), skladba z roku 1990 od Bonnie Tyler
 Breakout (Bon Jovi), skladba z Bon Jovi, debutující desky americké rockové kapely Bon Jovi
 Breakout (Foo Fighters), skladba kapely Foo Fighters z jejich třetího alba There Is Nothing Left to Lose
 Breakout (Swing Out Sister), skladba z roku 1986 od britské kapely Swing Out Sister

 66 Breakout, kompilace z roku 1999 od hard rockové skupiny MC5 
 Choice Music: Breakout Artist (Průlomový umělec) a Choice Music: Breakout Group (Průlomová kapela), dvě hudební ceny předávané při Teen Choice Award televizí Fox